Schwarzjirg ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Schwarzjirg (* 1980), österreichische Radio- und Fernsehmoderatorin
 Sasa Schwarzjirg (* 1986), österreichische Moderatorin und Journalistin